Токусима:
 Токусима — город в Японии
 Токусима — префектура в Японии